Murielle Barrel, née le  est une animatrice de radio.

Biographie 
En 1986, alors étudiante, Muriel Barrel est standardiste à Europe 1 mais elle débute réellement sa carrière radiophonique à Europe 1 sous la houlette de Jean-Luc Delarue en tant qu'assistante de production en 1990 dans l'émission « Goutez-moi ça » diffusée de 16 h à 18 h puis dans « Mon œil avec » un an plus tard diffusée de 15 h 30 à 16 h 30.
À partir de 1992 Muriel Barrel devient speakerine (notamment sous le pseudonyme de "Money Penny") principalement dans les émissions de Jean-Luc Delarue. Elle est à Europe 1 durant une dizaine d'années dans différentes émissions « le Zouzouk » avec Les Nuls et « Europe Midi » avec Jean-Luc Delarue et Michel Grossiord durant la saison 1994-1995,  « Brunner à vif » avec Pascal Brunner durant la saison 1995-1996, elle intervient en tant que speakerine dans différentes sessions d'information jusqu'à son éviction de la station en .

Après avoir fait l'habillage d'antenne de RMC en 2003, elle assure une saison sur RTL en tant que speakerine dans la matinale « RTL Matin » de 5 h à 9 h en 2003-2004. Elle participe en 2005 à l'aventure "Radio Timsit" avec Patrick Timsit sur Europe 2 qui dure un mois.

Sous le nom de Murielle Barrel, elle anime durant 2 saisons des tranches musicales sur Radio Classique en 2005-2007.

Parallèlement, elle assure l'habillage vocal de la chaîne Comédie de  à , mais aussi celui de la chaîne Cap 24 en 2008 et fait aussi la voix off pour des bandes-annonces de TF1. Elle prête également sa voix à des reportages pour des émissions sur France 2, France 3 et TF1 pour : Reservoir Prod (Jean-Luc Delarue), R&G ou Carson Productions.

En , elle effectue son retour sur Europe 1 en tant que meneuse de jeu : elle se voit confier les matinées du week-end, remplaçant Jade remerciée par la direction d'Europe 1. Elle devient meneuse de jeu à part entière comme Julie (7 h-12 h) et Julia Martin (12 h-18 h)

Au cours de l'été 2009, elle accompagne Alexandre Ruiz dans MDR - Les Matins de Ruiz du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h. À partir de la rentrée 2009, elle intervient les après-midi des week-ends. Elle a quitté la station depuis .

Carrière radiophonique

Assistante de production 

 1990 - 1991 : Europe 1, « Goutez-moi ça » avec Jean-Luc Delarue (16 h-18 h)
 1991 - 1992 : Europe 1, « Mon œil avec » Jean-Luc Delarue (15 h 30-16 h 30)

Meneuse de jeu ou animatrice 
 
 1992 - 1994 : Europe 1, speakerine, « Réveil des stars » avec Jean-Luc Delarue, 7 h-9 h du lundi au vendredi.
 1994 - 1995 : Europe 1, speakerine, « le Zouzouk » avec Les Nuls (Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lauby), 11 h-12 h 30 du lundi au jeudi.
 1994 - 1995 : Europe 1, speakerine, « Europe Midi » avec Jean-Luc Delarue et Michel Grossiord, 12 h 30-13 h 30 du lundi au vendredi.
 1995 - 1996 : Europe 1, speakerine, « Brunner à vif » avec Pascal Brunner, 11 h-12 h 30 du lundi au vendredi. 
 1996 - 2000 : Europe 1, meneuse de jeu dans différentes sessions d'information. (la station la garde jusqu'en août)
 Février à   : RMC, habillage d'antenne.
 2003 - 2004 : RTL, speakerine, RTL Matin 5 h-9 h 15 du lundi au vendredi.  
  au  : Europe 2, « Radio Timsit » avec Patrick Timsit, 9 h à 10 h du lundi au vendredi. 
 2005 - 2006 : Radio Classique, tranche de 9 h-11 h de septembre à février 2006 puis 9 h-12 h de  à .
 2006 - 2007 : Radio Classique, animatrice, « Classique à la demande », 12 h-14 h lundi au vendredi. 
 2008 - 2009 : Europe 1, tranche 9 h-14 h le samedi et 9 h-15 h le dimanche.
 Été 2009 : Europe 1, « MDR - Les Matins de Ruiz » avec Alexandre Ruiz, 9 h 30-11 h du lundi au vendredi. 
 2009 - 2010 : Europe 1, tranche 12 h-18 h 30 le samedi et 12 h-20 h le dimanche.

Notes et références

Liens externes

Article connexe 
 Annie Kavarian

Personnalité féminine française de la radio
Collaborateur d'Europe 1
Collaborateur de Radio Classique
Collaborateur de RTL
Producteur de radio
Voix off à la radio
Animatrice sur Europe 1
Animatrice sur Radio Classique
Naissance en janvier 1966